Bauernkrieg steht für:

 Bauernkrieg, Kriege im 15. bis 17. Jahrhundert in Europa, siehe Liste von Bauernaufständen
 Bauernkrieg (1975), deutscher Spielfilm von Thomas Kuschel 
 Bauernkrieg (1998), Schweizer Dokumentarfilm von Erich Langjahr
 Bataille royale, ein Kartenspiel, in der Schweiz „Burechrieg“ genannt